Korsklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korsklobben (Vårdö, Åland), 
 Korsklobben (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Korsklobben (vid Kasnäs, Kimitoön), Åboland,

Se även
Korsklobbarna
Karskobben
Korskläppen
Korskläpparna

Robotskapade Finlandförgreningar